Berkane (stad), stad in Marokko
 Berkane (provincie), provincie in Marokko